Gosia Andrzejewicz (született Małgorzata Andrzejczuk) (Bytom, 1984. november 14. –) lengyel énekes. Hazájában kettő 2006-os kislemeze, a Gosia Andrzejewicz Plus és a Lustro is aranyminősítést kapott.

Jegyzetek

További információk 
Életrajza
 
 

1984-ben született személyek
Bytomiak
Nevet változtatott lengyel személyek
Lengyel énekesek
Élő személyek